Фридрих III, војвода од Холштајн-Готорпа (Gottorf Castle, 22. децембар 1597- Тенинг, 10. август 1659)
је био војвода од Холштајн-Готорпа. Био је син Јохан Адолф, војвода од Холштајн-Готорпа и Augusta of Denmark.

Породично стабло 

Рођени 1597.
Умрли 1659.